Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 851 dans le monde.

 RS-851 au Brésil
 Route régionale 851 en Finlande
 Route nationale 851 en France
 Route européenne 851 traversant le Monténégro, l’Albanie et le Kosovo